Tambora puede hacer referencia a:

Geografía 
 el Tambora, volcán de Indonesia;

Instrumentos de percusión 
 la tambora colombiana, tambor de sonido grave usado en la cumbia colombiana;
 la tambora dominicana, tambor usado en música de merengue;
 la tambora mexicana, tambor usado en música de banda de viento.
 la tambora panameña, tambor usado en el tamborito o tambor, cumbia panameña, zambapalo, bunde, bullarengue y en las danzas de Corpus Christi de algunas regiones de Panamá; o
 la tambora de gaita, tambor usado en Venezuela para música de gaita.

Álbumes musicales 
 La Tambora, primer disco del músico Jorginho Gularte.